Mos ou MOS pode se referir a:

Em geografia:
 Ma On Shan, cidade em Hong Kong
 Mos, municipalidade na Galiza, Espanha
Mós, nome de várias localidades em Portugal

Acrônimos 
Em geral:
 Margin on Services
 Military Occupational Specialty
 Ministry of Sound
 Ministry of Supply
 MOS Burger, cadeia de restaurantes japonês
 c-Mos

Em tecnologia:
 Acorn MOS, sistema operacional para as máquinas Acorn BBC Micro e BBC Master
 Maintenance OS
 Mean Opinion Score,
 Media Object Server, protocolo XML apra automação de sistemas de televisão
 Metal Oxide Semiconductor, tecnologia por trás dos transistores MOSFET
 MOS Technology
 Multi-Object Spectrometer
 MOS (sistema operacional)

Código 
 MOS - código aeroportuário IATA do aeroporto civil de Moses Point (Estados Unidos)
 mos - código ISO 639-2 alpha-3 da língua mossi

Desambiguação